Reconquista espanhola de Santo Domingo refere-se a guerra pelo restabelecimento espanhol em Santo Domingo, mais conhecida como Guerra da Reconquista () ou Reconquista, travada entre 7 de novembro de 1808 a 9 de julho de 1809. Em 1808, após a invasão da Espanha por Napoleão (Guerra Peninsular), os criollos de Santo Domingo se revoltaram contra o domínio francês e sua luta culminaria em 1809 com um retorno ao domínio colonial espanhol por um período comumente denominado España Boba.

 Delafosse, Lemonier; "Second Campaign of Santo Domingo — Dominican-French War of 1808" (translation of C. Armando Rodriguez); Editorial El Diario, Santiago (DR); 1946.
 Guillermin, Gilbert; "Journal History of the Spanish revolution of Santo Domingo" (translation C. Armando Rodriguez); Dominican Academy of History; Imp editing PV Lafourcade, Philadelphia, U.S.; 1810.
 Sánchez Ramírez, Juan; " Journal of the Reconquista"; Editor Montalvo, Santo Domingo (R.D.); 1957.

Bibliografia 
 Marley, David. Wars of the Americas: A Chronology of Armed Conflict in the New World, 1492 to the PresentABC-CLIO (1998). ISBN 0874368375

História da República Dominicana
Guerras envolvendo a França
Guerras envolvendo o Reino Unido
Guerras envolvendo a Espanha
Conflitos em 1808
Conflitos em 1809